Никола́й Алекса́ндрович Нау́мов (ок. 1780 — ок. 1823) — российский государственный деятель, губернатор Рязанской губернии, глава города Таганрог.

Биография 
Происходил из дворян Костромской губернии. Родился предположительно, около 1780 года.

Учился в Харьковском университете. Во время учёбы занимался переводом речей преподавателей, в частности известен изданный в Харькове перевод с французского языка речи профессора Бальи.

22 июня 1819 года назначен Рязанским губернатором, каковую должность занимал до 26 ноября 1821 года. Затем был назначен Таганрогским градоначальником.

Скончался около 1823 года.

Деятельность в качестве Рязанского губернатора 
По всей видимости, Николай Александрович имел обширные планы по благоустройству Рязанской губернии.

27 ноября 1820 года он предоставил генерал-губернатору Балашову записку о реконструкции казённых зданий, имеющихся на подведомственной территории.

В 1820 году Наумов продолжил создание публичного сада, заложенного ещё в 1807 году при губернаторе Муханове.

В Государственном архиве Рязанской области имеется огромное дело с расчётами и планами по прокладке Астраханского тракта от села Поплевино до города Ряжска, начатое по инициативе Наумова. Его переписка с разными инстанциями по поводу строительства продолжалось вплоть до 1826 года, когда он уже находился в должности главы Таганрога.

Одной из важных сфер деятельности администрации в те годы являлось создание инфраструктуры по борьбе с пожарами.

В 1819 году, после обширного возгорания торфа близ пригородного села Никуличи Наумов начинает разработку полноценных пожарных частей. Завершена она была уже при следующем губернаторе — Лобанове-Ростовском, в 1822 году, который принял во внимание предложения своего предшественника.

20 июля 1820 года при Николае Александровиче Наумове Рязань во второй раз посетил император Александр I.

Литература 
 Акульшин П. В., Димперан Л. В., Мельник А. Н. и др. История Рязанской власти: руководители Рязанского края (1778—2008) — Рязань: Рязанская областная типография, 2008 — c.24-29 ISBN 978-5-91255-012-6

Выпускники Харьковского университета
Рязанские губернаторы